Монте (округ, Аргентина)
 Монте (округ, Швейцарія)